Александр Андреевич Тихомиров (, Смоленская губерния — 23 октября 1931, Сергиев Посад) — русский биолог, доктор зоологии. Ректор Московского университета,  (1912). Действительный член Императорского общества истории и древностей российских при Московском университете. Брат фармацевта и ботаника Владимира Андреевича Тихомирова (1841—1915) и анатома Михаила Андреевича Тихомирова (1848—1902).

Биография 
Родился в дворянской семье  года в селе Корыстино, в Ельнинском уезде Смоленской губернии. Его отец был отставным коллежским асессором.

Окончил в 1868 году Смоленскую гимназию с золотой медалью и поступил на юридический факультет Московского университета. Через год перевёлся на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, который окончил со степенью кандидата права в 1872 году. Решив в основание «собственного научного миросозерцания» положить биологию, он в том же 1872 году стал учиться на отделении естественных наук физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, но вскоре перешёл на физико-математический факультет Московского университета, окончив его в мае 1876 года. Был учеником профессора А. П. Богданова, по рекомендации которого ещё студентом Московского университета был командирован Обществом любителей естествознания в Лейпцигский университет, где в течение летнего семестра слушал лекции по сравнительной анатомии и зоологии и занимался в лаборатории Р. Лейкарта. Затем вместе с А. П. Богдановым Тихомиров знакомился в Виллафранке с основными представителями морской фауны.

Летом 1876 года был направлен в Западную Европу Русским обществом акклиматизации животных и растений для изучения устройства западноевропейских зоологических садов. Вернувшись в Россию, ассистировал А. П. Богданову на практических занятиях со студентами; с декабря 1877 (до июня 1884) состоял сверхштатным ассистентом и хранителем коллекций Зоологического музея при Московском университете.

В 1879—1880 гг. читал курс зоологии в Московском обществе гувернанток, в 1880—1881 гг. преподавал естественную историю в Лицее в память цесаревича Николая. В 1881 году прочитал курс сравнительной анатомии в Земледельческой и лесной академии.

Защитил в Санкт-Петербургском университете диссертацию на тему: «История развития тутового шелкопряда Bomdyx mori L. в яйце» (М., 1882) и в мае 1883 года был утверждён в степени магистра зоологии. В июне 1884 года уехал в двухгодичную командировку за границу и по возвращении в Россию в октябре 1886 года получил должность приват-доцента кафедры зоологии Московского университета; читал курсы зоологии позвоночных и эмбриологии. В конце апреля 1887 года, после защиты в Санкт-Петербургском университете диссертации «К истории развития гидроидов», получил степень доктора зоологии. С февраля 1888 года — сверхштатный, с декабря 1888 — штатный экстраординарный профессор Московского университета, с февраля 1896 по октябрь 1903 — ординарный профессор кафедры зоологии; читал курсы: «Эмбриология позвоночных», «Общая гистология».

В 1891—1898 годах — секретарь Совета физико-математического факультета Московского университета. С 1896 года до 1904 года — директор Зоологического музея Московского университета.

А. А. Тихомиров — основатель русского практического шелководства. В 1887 году для организации шелководства был командирован на Кавказ, в 1890—1905 годах возглавлял комитет по шелководству Московского общества сельского хозяйства. По поручению Министерства государственных имуществ Тихомиров составил первое в России пособие по практическому шелководству, выдержавшее несколько изданий. В 1888 году совершил фундаментальное биологическое открытие: на яйцах тутового шелкопряда описал явление искусственного партеногенеза — развития яйцеклетки без оплодотворения. Кроме того, Тихомирову принадлежат работы по зоологии, антропологии и вопросам общей биологии, в которых он выступал последовательным противником дарвинизма и атеизма, как и Лев Толстой, П. А. Кропоткин, генетики Т. Х. Морган и Уильям Бэтсон, физиолог Флуранс.

Ректор Московского университета с 1899 года по 1904 год.

Сегодня в 2 часа я был в канцелярии попечителя, и там сказали мне, что, во-первых, ректором уже не Зернов, а Тихомиров, и, во-вторых, канцелярия сделает всё, что нужно, если не будет препятствий со стороны университета. Я отправился к Тихомирову; сидел полтора часа в душной приемной, потом был принят чрезвычайно нелюбезно.

В должности ректора А. А. Тихомиров завершил строительство первого студенческого общежития в Московском университете. Оно было рассчитано на 141 квартиру и открыто в торжественной обстановке 19 сентября 1899 года. Тихомиров продолжил капитальное строительство в университете; при нём 1 сентября 1901 года вступил в строй библиотечный корпус на Моховой улице; значительным событием стало открытие нового здания Зоологического музея 1 сентября 1902 года. В 1900 году были открыты кафедры грузинского языка и литературы на историко-филологическом факультете и метеорологии на физико-математическом факультете; были созданы Институт и Музея сравнительной анатомии (1901), построена под руководством Н. Е. Жуковского первая в России аэродинамическая труба (1902), открыт Физический институт, куда вошла и термохимическая лаборатория В. Ф. Лушнина (1903). В связи с ростом студенческого движения был вынужден в мае 1904 подписать приказ об отмене празднования 150-летия Московского университета.

1 августа 1904 года был назначен директором департамента Министерства народного просвещения.

В 1911—1917 годах — попечитель Московского учебного округа.

Последние 14 лет прожил в бедности в Сергиевом Посаде, куда переехал после революции 1917 года, лишившись работы, пенсии и каких-либо средств к существованию (имеются сведения, что в 1920—1921 гг. он был профессором Саратовского университета).

Библиография 

 Труды на русском языке
 Заметка о короедах из родов Scolytus и Phloeophthorus [Текст] / [соч.] А. А. Тихомирова. — Москва: тип. М. Н. Лаврова и К°, 1877. — 3 с., 1 л. ил. — (Работы, произведенные в лаборатории при Зоологическом музее Московского университета).
О составе фауны в зоологических садах [Текст] / [соч.] А. А. Тихомирова. — Москва: Тип. Т. Рис, 1878. — [2], 64 с.— (Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, состоящего при Московском университете; т. 25, вып. 4).
О мамонте и других ископаемых животных / [Соч.] А. А. Тихомирова. — Москва: тип. и лит. С. П. Архипова и К°, 1879. — 4 с.
О черепе каменного века из раскопок гр. А. С. Уварова. — М.: тип. М. Н. Лаврова и К°, 1879. — 6 с.
Ядовитые змеи и другие ядовитые животные. — М.: тип. и лит. С. П. Архипова и К°, 1879. — 5 с.
О вредных насекомых наших полей. — М.: типо-лит. С. П. Архипова и К°, 1880. — 35 с.
«История развития тутового шелкопряда в яйце» («Известия Общества», т. XXXII, вып. 4. «Труды Лабораторного Зоологического Музея», т. I, вып. 4);
К вопросу о гермафродитизме у птиц / [Соч.] А. А. Тихомирова, по материалам, доставленным А. С. Баташевым. - Москва: «Русская» типо-лит., 1887. — 30 с., 3 л. ил.; 32. — (Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Труды Лаборатории при Зоологическом музее Московского университета; Т. 3, вып. [4]; Т. 52, вып. 4). 
К истории развития гидроидов — М.: Тип. М. Г. Волчанинова, бывшая М. Н. Лаврова и К.,1887. — II, 15, 69 с., [2] л. ил.— (Известия Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии; Т.50, вып.2, прил. 1). — (Протоколы заседаний Зоологического отделения Общества; Т.1, вып.2, прил. 1).
 Основы практического шелководства: Сост. по поручению г. министра гос. имуществ А. Тихомиров, проф. Моск. ун-та, дир. Ком. шелководства. — Москва: Унив. тип., 1891. — [2], IV, III—VI, 332, [2] с., 2 л. ил., табл.: ил.
Естественная история пчелы: Лекции, чит. А. А. Тихомировым. — Москва: типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, ценз. 1894. — 29 с.: ил.
Атлас по шелководству / Сост. А. Тихомиров, проф. Моск. ун-та; М-во зем. и гос. имуществ. Деп. зем. — Москва: Унив. тип., 1896. — [4], 76 с., 46 л. ил.
Дикая лошадь Монголии: (Equus Przewalskii). — М.: Университетская типография, 1898. — 21 с.
Естествоведение в средней школе. — М.: Университетская типография, 1899. — 11 с.
 Пятидесятилетие Мариинского женского училища дамского Попечительства о бедных в Москве (1851—1901): (С прил. ст. М. Любавского и Старого Преподавателя Училища) / Сост. инспектор классов проф. А. Тихомиров. — Москва: типо-лит. Ж. Шейбель и Ф. Воост, 1901. — 70 с., 10 л. ил.
Речи, произнесенные при открытии торжественных соединенных заседаний Совета Императорского Московского университета и Общества любителей российской словесности, посвященных памяти Н. В. Гоголя (21 февр. 1902 г.) и В. А. Жуковского (23 апр. 1902 г.). — М.: Университетская типография, 1902. — 15 с.
Что дали зоологии последние тридцать лет? — М.: Университетская типография, 1903. — 45 с.
Ум и воля животных: Лекции, чит. для рабочих в Ист. музее 20, 27 апр. и 4 мая 1903 г. — М.: Университетская типография, 1903. — 67 с.
Дикие люди: Лекции, чит. для рабочих в Ист. музее 18, 25 янв. и 18 апр. 1904 г. — М.: Комис. по устройству общеобразоват. чтения для фаб.-зав. рабочих г. Москвы, 1904. — 82 с.
 Наше университетское дело. — М.: Университетская типография, 1906. — 10 с.;
 Положение человека в природе: Чит. для рабочих в Ист. музее 19 февр. 1906 г. — М.: Комис. по устройству чтений для моск. фаб.-зав. рабочих, 1906 (Университетская типография). — 51 с.
К реформе наших университетов. — СПб.: тип. Воейкова, 1906. — 32 с.
 Происхождение живых существ. — М.: Комис. по устройству общеобразовательных чтений для фаб.-зав. рабочих г. Москвы, 1906 (Унив. тип.). — 81 с.
Вина науки: (Спинозизм и дарвинизм). — М.: тип. Штаба Моск. воен. окр., 1907. — 46 с.
Живой мир и место в нём человека — [Москва, 1907]. — 10 с.: портр.
Объяснительная записка к проекту нового устава университетов. — СПб., 1907. — 13 с.
Основные положения проекта устава императорских российских университетов. — СПб.: тип. Э. Л. Пороховщиковой, [1907]. — 12 с.
Судьба дарвинизма: I. Что дали зоологии последние тридцать лет?: II. Животные и человек. — 2-е изд. — СПб.: Книгопеч. Шмидт, 1907. — 82 с.
В области биологии: К чему ведет безверие в науке и философии. — М.: тип. В. А. Жданович, 1909. — 47 с.
Самообман в науке и искусстве: (Ч. Дарвин и гр. Л. Толстой). — СПб.: тип. «Улей», 1910. — 27 с.
 Основной вопрос эволюционизма в биологии. — СПб.: Сенат. тип., 1911. — 75 с.
 Допустимо ли предположение о животном происхождении человека?: Из лекций, чит. в Моск. археол. ин-те. — М.: т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1912. — 71 с.
 Научно ли антихристианское воззрение на природу человека? — М.: тип. В. М. Саблина, 1912. — 18 с.
Создание жизни на земле. — М.: Комис. по организации общеобразоват. чтений для фаб.-зав. рабочих г. Москвы, 1913. — [2], 45 с.
Ложь, как неизбежное следствие антихристианства. — Сергиев Посад: Тип. Св.-Тр. Сергиевой Лавры, 1913. — 12 с.
 Воспоминания ученого: История одного открытия. — М.: «Московская» типо-лит. книгоиздат. и журн. «Воин и пахарь», 1914. — 14 с.
 Ложь, как неизбежное следствие антихристианства. — 2-е изд. — М.: «Московская» типо-лит., 1914. — 13 с.
Основы практического шелководства. — 3-е изд., (доп.). — М.: Ком. шелководства М. О. С. Х., 1914. — XVIII, 470 с.
 Настоящая война и взгляд на природу человека. — М.: Комис. по организации общеобразоват. чтений для фаб.-зав. рабочих г. Москвы, 1915. — 54 с.
 Святой долг науки. — Сергиев Посад: тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1915. — 38 с.
Учебная выкормка шелковичного червя / А. и О. Тихомировы. — Москва: Ком. шелководства М. О. С. Х. [Моск. о-ва сел. хоз-ва], 1916. — 44 с.: ил.
 Лекции по зоологии профессора Тихомирова: [Вып. — Санкт-Петербург]: О-во распространения полез. кн., 1895.
 Лекции по зоологии профессора Тихомирова: [Вып. — Санкт-Петербург]: О-во распространения полез. кн., 1895. Amphibia. Голые гады. [1895]. — 72 с.
 Лекции по зоологии профессора Тихомирова: [Вып. — Санкт-Петербург] :О-во распространения полез. кн., 1895. Reptilia. Чешуйчатые гады. — [1895]. — 72 с.
 Лекции по зоологии профессора Тихомирова: [Вып. — Санкт-Петербург]: О-во распространения полез. кн., 1895. Aves. Птицы. — [1895]. — 148 с.
 Лекции по зоологии профессора Тихомирова: [Вып. — Санкт-Петербург]: О-во распространения полез. кн., 1895. Mammalia. Млекопитающие. — [1895]. — 128 с.
Курс лекций по зоологии позвоночных животных. — М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923. — 528 с. (Нормальные руководства для высшей школы).

 Труды на других языках
 «Chemische Studien uber die Entwicklung der Insecteneier» («», т. IX, 5, 1885);
 «Zur Entwicklung des Schadels bei den Teleostiern» («», 1885).
 «Sullo sviluppo delle uova del Bombice del Celso sulla influenza dell’eccitazione mecanica chimica» («Bolletino mensile di Bachicoltura», 1883 — 86).
 «Nochmals uber Parthenogemenesis bei Bombyx mori» («», 1888, № 282.

 Переводы 
 Болле Иоганн. Краткое руководство к правильному воспитанию шелковичного червя / Сост. Иоганном Болле, дир. И. К. Опыт. ст. шелководства и виноделия в Герце; С разрешения авт. пер. со 2-го доп. изд. [с предисл.] д. ч. Ком. шелководства Имп. Моск. о-ва сел. хоз-ва, магистр зоологии, А. А. Тихомиров. — Москва: тип. А. А. Карцева, 1885. — [2], 28 с.: ил.;
 Линстов Отто. [Круглые черви и сосальщики / Обраб. д-р Линстов в Гамельне, пер. А. А. Тихомирова]. — Москва: тип. М. Г. Волчанинова, 1886. — [4], 40 с. — (Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Путешествие в Туркестан члена-основателя Общества А. П. Федченко, совершенное от Общества любителей естествознания по поручению туркестанского генерал-губернатора К. П. фон-Кауфмана, Зоогеографические исследования; Т. 2; Ч. 5 Тетр. 2]; Т. 34, вып. 2.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Тихомиров Александр Андреевич на сайте «Хронос»
 Александр Андреевич Тихомиров в интернет-журнале «Ломоносов»
 

Выпускники Смоленской гимназии
Ректоры и директора Императорского Московского университета
Попечители Московского учебного округа
Сотрудники Зоологического музея МГУ
Монархисты России
Члены Леденцовского фонда